Desa Belendung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Belendung (administrativ by i Indonesien, lat -6,55, long 107,79), Jawa Barat, 
 Desa Belendung (administrativ by i Indonesien, lat -6,34, long 107,39), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar